Бергонье, Жан (фр. Jean Bergonié; 7 октября 1857 — 1925) — французский врач, физиотерапевт, радиолог.
 Бергонье, Огюст